La Plaça del Primer Molí (traducción cercana al Castellano Plaza del Primer Molino), es la plaza más importante del P.A.I. Lledó, siendo nexo de unión entre las zonas modernas de Castellón y el Centro.

Descripción general 
Es una plaza a dos niveles, con un edificio en una de sus esquinas, y jardines laterales.

Historia 
Antiguamente, en los terrenos que ocupa la plaza y sus alrededores, discurría la Acequia Mayor de Castellón.Todavía se puede seguir su antiguo recorrido mediante una gran rampa que indica su cauce.
Por la plaza también circula desde tiempos inmemoriables el recorrido de la Romería de les Canyes.

Localización 
La Plaza, se encuentra en pleno en pleno P.A.I. Lledó, y es nexo de unión entre el centro y esta nueva zona. En sus alrededores, se encuentran los comercios más importantes de la zona y en ella se celebran las fiestas del barrio.

Observaciones 
El solar que se encuentra en uno de los lados de la Plaza (atravesado por la Avenida Santa María Rosa Molás), se celebran  les mascletaes durante las fiestas de la Magdalena.

Elementos de interés 
 Calzada Roja:esta calzada de color rojo indica el lugar que debe seguir la Romería de les Canyes.

Edificios de interés 
 Primer molí:antiguo edificio del molino, el primero en la Acequia Mayor, actualmente es la Biblioteca y la Tenencia de Alcaldía del distrito.

Primer moli